Il toponimo Sogod può riferirsi a diverse località delle Filippine:

Sogod, municipalità della Provincia di Cebu
Sogod, municipalità della Provincia di Leyte Meridionale